számi nyelvek
 számi nép
 Szápmi (Lappföld)